Владимир Бражников:
 Бражников, Владимир Александрович (1941—2011) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Бражников, Владимир Константинович (1870—1921) — русский ихтиолог и деятель в области рыбного хозяйства.